Rotterdam kan syfta på följande:

 Rotterdam, stad i Nederländerna
 Rotterdam, New York, ort i USA
 Pulau Ubi Besar, ö i Indonesien